Maaslands (Brabants), Een streekdialect in noordelijk Noord-Brabant;
 Maaslands (Limburgs), Een streekdialect in Limburg, langs de oevers van de Maas gehoord;